Рапель () — река в области Либертадор-Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс в Чили.

География 

Река берёт начало из водохранилища Рапель. До строительства плотины начиналась от слияния рек Качапоаль (250 км) и Тингиририка (167 км) в горах Береговой Кордильеры; тогда это место называлось Ла-Хунта.

Рапель течёт на северо-запад и впадает в Тихий океан севернее Ла-Бока.

В 1968 году компанией Endesa на реке построена плотина Рапель высотой 112 метров и гидроэлектростанция мощностью 377 МВТ, водохранилище получило название Рапель, его воды используются для орошения и выработки электроэнергии (в среднем 541,68 миллионов киловатт-часов в год). Питание смешанное: дождевое — зимой, ледниковое — летом, поэтому до зарегулирования река имела двойной паводок — декабрь-январь и июнь-июль.

Длина реки составляет 60 км (вместе с Качапоалем — 310 км), а площадь бассейна равна 14 177 км².

Примечания

Ссылки 
 Большой атлас мира, «Ридерз Дайджест», 2007, стр.294
 

Реки области О’Хиггинс
Реки, впадающие в Тихий океан (Южная Америка)